

Patronyme 

 Alfred Jarry (1873-1907), poète, romancier et dramaturge français ;
 Étienne Anatole Gédéon Jarry (1764-1819), militaire français ;
 Charles Jarry (1942-2019), auteur de bande dessinée belge ;
 Gérard Jarry (1936-2004), violoniste français ;
 Grégory Jarry (1973- ), éditeur et auteur de bande dessinée français ;
 Isabelle Jarry (1959-), écrivaine française ;
 Jacques Jarry (1929-2023), linguiste français ;
 Madelon Jarry (), historien français ;
 
 Nicolas Jarry (), maître écrivain français ;
 Nicolas Jarry (1976- ), auteur de bande-dessinée français ;
 Nicolás Jarry (1995- ), joueur de tennis chilien ;
 Patrick Jarry (1954- ), homme politique français ;
 Philippe-Pierre-Henri Jarry (1748-?), avocat et homme politique français ;
 Pierre Jarry (1949- ), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Pierre Jarry (vers 1687-1756), architecte français ;
 Rachel Jarry (1991- ), joueuse de basket-ball australienne ;

 Raoul Jarry (1885-1930), homme politique québécois ;
 Raoul Jarry (1909-1996), homme politique français ;
 René Jarry-Desloges (1868-1951), astronome français ;
 Robert Jarry (1924-2008), homme politique français ;
 Tristan Jarry (1995- ), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Vincent Jarry (1942-2015), poète français ;

Pseudonyme

 Jarry (Anthony Lambert) (1977- ), humoriste et comédien français

Toponyme

 Jarry, une station du métro de Montréal ;
 Le Parc Jarry, dans le quartier Villeray à Montréal ;
 Le Stade Jarry, à Montréal, maintenant connu  sous le nom du Stade Uniprix ;
 La rue Jarry est une rue de Montréal ;
 La rue Jarry est une rue de Paris ;
 Rue de la Jarry est une rue de Vincennes ;
 Jarry, une zone industrielle en Guadeloupe.

Autre 
 La Jarry, un groupe de musique français.
Patronyme français
Patronyme anglais